Queen’s Park oder Queens Park steht für:

 Queen’s Park (Glasgow), Park in Glasgow
 Queen’s Park (London), Gebiet in London
 Queen’s Park (Toronto), Park in Toronto
 Queen’s Park (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 FC Queen’s Park, schottischer Fußballverein
 Queens Park (Perth), Stadtteil von Perth, Australien
 Queens Park Rangers, englischer Fußballverein